G16 steht für:
 Tjerk Hiddes (G16), niederländischer Zerstörer
 EMD G16, US-amerikanische Bauart dieselelektrischer Lokomotiven
 Canon PowerShot G16, Modell einer japanischen Kamera, siehe Canon-PowerShot-G-Reihe #PowerShot G15 und G16

G16